Leahy, önkormányzat nélküli település Washington államban
 Leahy, kanadai folk rock együttes
 Leahy, Leahy-album
 Leahy, vezetéknév